Еленберг може бити:

 Еленберг (Рајна-Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Биркенфелд.
 Еленберг (Виртемберг), општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Осталб.